Палеш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Палеш, Марек (род. 1994) — словацкий гандболист, выступающий за словацкий клуб ГК Татран Прешов.
 Палеш, Петер (род. 1967) — словацкий гребец-каноист, выступал за сборные Чехословакии и Словакии в конце 1980-х — середине 2000-х годов.